Мирошникова — женская форма русской фамилии . Мирошникова, Анна Яковлевна (род. 1940) — украинский советский общественный и профсоюзный деятель.
 Мирошникова, Антонина Николаевна (1922—2005) — звеньевая колхоза.
 Мирошникова, Татьяна (род. 1971) — российская телеведущая.

См. также 
 Жужелица Мирошникова
 Мирошниково